Ланиште може да се односи на:

 Ланиште (Бела Паланка), насеље у општини Бела Паланка, Република Србија
 Ланиште (Кључ), насеље у општини Кључ, Федерација БиХ, БиХ
 Ланиште (Штимље), насеље у општини Штимље, КиМ, Република Србија
 Ланиште (Качаник), насеље у општини Качаник, КиМ, Република Србија
 Ланиште (Загреб), насеље у граду Загребу, Република Хрватска
 Ново Ланиште, насеље у општини Јагодина, Поморавски управни округ, Република Србија
 Старо Ланиште, насеље у општини Јагодина, Поморавски управни округ, Република Србија

Види још 
 Лане
 Ланишта